Schenkling ist der Familienname folgender Personen:

 Sigmund Schenkling (1865–1946), deutscher Insektenkundler (Käfer)
 Carl Schenkling (1835–1911), deutscher Insektenkundler (Käfer), Vater von Sigmund Schenkling